Colani steht für:

 Colani (Automarke), deutsche Automarke 
 Colani, Uniformjacke der deutschen Bundesmarine, siehe Caban (Jacke)

Colani ist der Familienname folgender Personen:
 Gian Marchet Colani (1772–1837), Schweizer Jäger und Büchsenmacher 
 Ludwig Colani (1869–1923), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter 
 Luigi Colani (1928–2019), deutscher Designer 
 Madeleine Colani (1866–1943), französische Archäologin
 Timothée Colani (1824–1888), französischer Theologe, Prediger und Schriftsteller

Siehe auch:
 Collani